Widianto ist der Familienname folgender Personen:

 Nova Widianto (* 1977), indonesischer Badmintonspieler
 Ricky Widianto (* 1991), indonesischer Badmintonspieler